

Полтавка — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Полтавка — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Полтавка — село,  Донецька область, Краматорський район
 Полтавка — село, Запорізька область, Пологівський район
 Полтавка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Полтавка — селище, Миколаївська область, Баштанський район
 Полтавка — село, Миколаївська область, Первомайський район
 Полтавка — село, Сумська область, Конотопський район
 Полтавка — річка, права притока Казенного Торця

 Полтавка — колишня назва міста Баштанка Миколаївської області (до 1928 року)

Полтавка — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область
 Полтавка — село, Атбасарський район, Акмолинська область
 Полтавка — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Полтавка — село, Мартуцький район, Актюбінська область
 Полтавка — село, Федоровський район, Костанайська область

Див. також

Верхня Полтавка — село, Константинівський район, Амурська область
 Середня Полтавка — село, Константинівський район, Амурська область
 Нижня Полтавка — село, Константинівський район, Амурська область